Abarbanell ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Abarbanell (1825–1889), deutscher Arzt
 Bettina Abarbanell (* 1961), deutsche literarische Übersetzerin
 Eduard Abarbanell (1818–1865), deutscher Arzt
 Hans Abarbanell (1909–1997), deutsch-jüdischer Bildhauer und Restaurator
 Hirsch Abarbanell (1788–1866), Rabbinatsverweser, Leiter einer Jeschiwa und Dajan
 Jeanette Abarbanell (1852–1899), deutsche Sozialarbeiterin und Frauenrechtlerin, siehe Jeanette Schwerin
 Lina Abarbanell (1879–1963), deutsche Sopranistin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Abarbanel